Der Kanton Darney ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Épinal und Neufchâteau im Département Vosges und in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); sein Hauptort ist Darney.

Lage 
Der Kanton liegt in der Westhälfte des Départements Vosges.

Geschichte 
Der Kanton entstand 1790. Bis 2015 gehörten 21 Gemeinden zum Kanton Darney. Die Neuordnung der Kantone am 1. Januar 2015 brachte eine Erweiterung um 60 Gemeinden aus den Kantonen Lamarche (alle 26 Gemeinden), Dompaire (22 der 30 Gemeinden), Monthureux-sur-Saône (alle 11 Gemeinden) und Épinal-Ouest (Dommartin-aux-Bois und Girancourt).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 51 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von 854,44 km2:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Darney die 21 Gemeinden Attigny, Belmont-lès-Darney, Belrupt, Bonvillet, Darney, Dombasle-devant-Darney, Dommartin-lès-Vallois, Escles, Esley, Frénois, Hennezel, Jésonville, Lerrain, Les Vallois, Pierrefitte, Pont-lès-Bonfays, Provenchères-lès-Darney, Relanges, Saint-Baslemont, Sans-Vallois und Senonges. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 215,52 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 8810.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2015 
2017: Fusion Rocourt und Tollaincourt → Tollaincourt

Politik 
Bereits im 1. Wahlgang am 22. März 2015 gewann das Gespann Alain Roussel/Carole Thiebaut-Gaudé (beide DVD) gegen Christophe Alexandre/Elodie Voirin (beide FN) und Olivier Suter/Fanny Theis (beide DVG) mit einem Stimmenanteil von 56,84 % (Wahlbeteiligung:58,05 %).

Bevölkerungsentwicklung 

Seit 1945 hatte der Kanton folgende Abgeordnete im Rat des Départements:

Einzelnachweise 

Darney
Gegründet 1790